Варжен-Бонита:

 Варжен-Бонита — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Варжен-Бонита — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.